La saison 2008 de Pervy Divizion est la dix-septième édition de la deuxième division russe. Elle prend place du  au .

Vingt-deux clubs du pays sont regroupés au sein d'une poule unique où ils s'affrontent à deux reprises, à domicile et à l'extérieur. Du fait du passage prévu de vingt-deux à vingt équipes pour la saison 2009, les sept derniers du classement sont relégués en troisième division à l'issue de la saison tandis que les deux premiers sont directement promus en première division.

Le FK Rostov remporte la compétition et retrouve la première division un an après l'avoir quittée, de même pour son dauphin le Kouban Krasnodar.

À l'autre bout du classement, le Zvezda Irkoutsk rencontre de multiples problèmes financiers qui lui font perdre jusqu'à dix-huit points au classement au cours de la saison jusqu'à son abandon définitif deux semaines avant la fin de la compétition, il termine ainsi largement dernier avec onze points en quarante-deux matchs. Les autres relégables sont le Dinamo Briansk, le Dinamo Barnaoul, le Machouk-KMV Piatigorsk, le Torpedo Moscou, le Volga Oulianovsk et le Metallourg-Kouzbass Novokouznetsk. Ceux-ci sont accompagnés du SKA Rostov et du Sportakademklub Moscou qui quittent la compétition à l'issue de la saison pour des raisons financières.

Le meilleur buteur de la compétition est Denis Popov, qui évolue successivement pour le Tchernomorets Novorossiisk et le Torpedo Moscou, avec vingt-quatre buts inscrits. Il est suivi par Vladimir Shishelov du Zvezda Irkoutsk puis de l'Oural Iekaterinbourg qui en a inscrit vingt-trois, tandis que le troisième Dmitri Akimov du Sibir Novossibirsk puis du FK Rostov en comptabilise vingt-deux.

Participants 
Un total de vingt-deux équipes participent au championnat, quinze d'entre elles étant déjà présentes la saison précédente, auxquelles s'ajoutent deux relégués de première division, le Kouban Krasnodar et le FK Rostov, ainsi que cinq promus de troisième division, que sont le Dinamo Barnaoul, le Sportakademklub Moscou, le Tchernomorets Novorossiisk, le Vitiaz Podolsk et le Volga Oulianovsk, qui remplacent les promus et relégués de l'édition précédente.

Parmi ces clubs, le SKA-Energia Khabarovsk est celui présent depuis le plus longtemps avec une participation ininterrompue en deuxième division depuis 2002, suivi de l'Anji Makhatchkala présent depuis 2003, tandis que le Dinamo Briansk et le Kamaz Naberejnye Tchelny sont en lice depuis 2004.

Le Zvezda Irkoutsk annonce son retrait de la compétition à quatre journées de la fin du championnat pour des raisons financières en .

Légende des couleurs

Compétition

Classement 
Le classement est établi sur le barème classique de points (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0). Pour départager les équipes à égalité de points, on utilise les critères suivants :
 Nombre de matchs gagnés
 Confrontations directes (points, matchs gagnés, différence de buts, buts marqués, buts marqués à l'extérieur)
 Différence de buts générale
 Buts marqués (général)
 Buts marqués à l'extérieur (général)

|}

Résultats 

|}

Meilleurs buteurs

Notes et références

Liens externes 
  Saison 2008 sur le site de la RSSSF.
  Saison 2008 sur FootballFacts.ru.
  Saison 2008 sur WildStat.ru.

2008
Russie
Football en Russie en 2008